Música
 Hands up (gênero musical)

 "Hands Up" (canção), gravada por 50 Cent

Cinema e TV
 Hands Up! (1917), faroeste
 Hands Up! (1918), aventura
 Hands Up! (1926), comédia